Charkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Charkowzy/Харьковцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj, siehe Charkiwzi (Perejaslaw-Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Charkiwzi (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn, siehe Charkiwzi (Pyrjatyn)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Charkiwzi (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Charkiwzi (Stara Synjawa)